Jiří Hudec ist der Name folgender Personen:
* Jiří Hudec (Komponist) (1923–1996), tschechischer Komponist, Dirigent und Organist
 Jiří Hudec (Kontrabassist) (* 1953), tschechischer Kontrabassist und Musikpädagoge
 Jiří Hudec (Leichtathlet) (* 1964), tschechischer Leichtathlet